EJR ist eine Abkürzung für:
 die Rating-Agentur Egan-Jones Rating Company
 Ehemalige Jugoslawische Republik, siehe Nordmazedonien
 Eigenjagdrevier, siehe Eigenjagd

EJR